Авдє́єв () — російське прізвище. Утворене від імені Авдій (). Жіноча форма — Авдєєва.

Відомі носії 
 Авдєєв Вадим Володимирович —кандидат медичних наук, заслужений лікар України.
 Авдєєв Вадим Миколайович (1933–1997) — український співак (тенор).
 Авдєєв Віктор Сергійович — заслужений юрист України
 Авдєєв Всеволод Миколайович (1877–1932) — український артист цирку (борець).
 Авдєєв Дмитро Леонідович (* 1984) — український кінорежисер.
 Авдєєв Євген Олександрович (* 1938) — український тренер (швидкісний біг на ковзанах) і спортивний функціонер; Заслужений тренер Української РСР.
 Авдєєв Іван Никифорович (*1949) — радянський футболіст, півзахисник.
 Авдєєв Костянтин Сергійович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Авдєєв Микола Петрович (1892–1920) — учасник севастопольського підпілля в роки Громадянської війни.
 Авдєєв Михайло Васильович (1821–1876) — російський прозаїк, драматург, публіцист.
 Авдєєв Олександр Борисович (1972—2001) — український футболіст, півзахисник.
 Авдєєв Олександр Олексійович (* 1946) — російський дипломат, Посол РФ у Ватикані. У 2008—2012 роках був Міністром культури РФ.
 Авдєєв Олексій Олександрович (1819—1885) — російський архітектор, художник, академік архітектури.
 Авдєєв Олексій Юрійович (* 1967) — російський воєначальник, генерал-лейтенант. З 28 лютого 2022 року перебуває під персональними санкціями ЄС.
 Авдєєв Сергій Григорович (*1966) — український артист музичної комедії, співак (баритон), Заслужений артист України (2007).
 Авдєєв Сергій Васильович — Герой Росії.
 Авдєєв Федір Степанович ( 1950 р.) — доктор педагогічних наук, професор, ректор Орловського державного університету (1992—2013 роки).

Герої Радянського Союзу 
 Авдєєв Анатолій Костянтинович
 Авдєєв Микола Дмитрович (1919–1944)
 Авдєєв Михайло Васильович (1913–1979)
 Авдєєв Олександр Федорович
 Авдєєв Тимофій Петрович

Жінки 
 Авдєєва Лілія Василівна (* 1956) — українська мікробіологиня, винахідниця, доктор медичних наук.
 Авдєєва Марина Євгенівна (* 1978) — українська підприємиця.

Примітки